Григо́рий Порфи́рьевич Ко́чур (; 1908—1994) — советский украинский поэт, переводчик, литературовед, диссидент и правозащитник.

Биография 
Родился 4 (17 ноября) 1908 года в селе Феськовка (ныне Менский район, Черниговская область, Украина) в крестьянской семье. Окончил Киевский институт народного просвещения, где среди его преподавателей был НИколай Зеров. Преподавал в пединститутах Тирасполя и Винницы. Диссертацию о творчестве Верлена не успел защитить: началась война.

В 1943 году арестован вместе с женой, отбывал срок в лагере под Интой, освобожден в 1953 году, реабилитирован в 1962 году. После освобождения поселился в Ирпене, где его дом стал центром общения для украинской интеллигенции, а сам он — неформальным лидером украинских переводчиков. В его доме («Ирпеньском университете») постоянно бывали Вячеслав Чорновил, Иван Дзюба, Лина Костенко, Васыль Симоненко и многие другие. В 1968 году подписал Письмо 139-ти против незаконных политических судов на Украине. В 1973 году Кочура исключили из Союза писателей Украины за то, что он отказался дать показания против писателя Евгена Сверстюка. На пятнадцать лет был лишен возможности публиковаться. В 1988 году восстановлен в Союзе писателей. В 1991—1992 годах впервые получил возможность побывать за границей, выступал на конференциях в США, Польше и Чехии.

Умер 15 декабря 1994 года в Ирпене (ныне Киевская область, Украина).

Творчество 
Переводил произведения писателей трех континентов, 30 стран и 26 столетий, от Архилоха и Алкмана до наших дней. Автор работ по теории перевода, статей о мировой литературе, о выдающихся украинских переводчиках (Н. Зеров, М. Лукаш и др.).

Публикации 
 «Відлуння» (, 1969, переводы)
 «Інтинський зошит» (, 1989, стихи лагерных лет)
 «Друге відлуння» (, 1991, переводы)
 «Третє відлуння» (, 2000, переводы)

Признание 
 премия М. Ф. Рыльского
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1995 — посмертно) — за книгу переводов «Второй отголосок»
 медаль Научного общества имени М. C. Грушевского.

В Ирпене действует музей Григория Кочура.

Во Львовском университете открыта переводческая кафедра им. Г. Кочура.

В 2008 году в честь 100-летия переводчика выпущена марка с его портретом.

В 2009 году учреждена премия имени Григория Кочура в области перевода и переводоведения.

Литература 
 Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ; Ірпінь, 27—29 жовт. 2003 р. / Редкол.: О. Чередниченко (голова) та ін. — Київ; Ірпінь: ВТФ Перун, 2003

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография на сайте Музея диссидентского движения 
 Мастер безупречного перевода
 Переводная вселенная Григория Кочура
 «Кочуроведение»: Мастеру перевода исполнилось бы 100 лет со дня рождения
 Библиография 
 Письма Василя Симоненко Г. Кочуру
 Литературная премия имени Григория Кочура 

Переводчики поэзии на украинский язык
Диссиденты УССР
Правозащитники Украины
Репрессированные в СССР
Родившиеся в Менском районе